C18H34O3 – formula molecolare dell'acido ricinoleico
C18H34O3 – formula molecolare del rosaprostolo

Formule molecolari